Сави́цкая — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Савицкая, Анна (род. 1980) — украинская скрипачка.
 
 Савицкая, Галина Владимировна (в девичестве Крисе́вич; род. 1961) — советская и белорусская баскетболистка.
 Савицкая, Елена Фёдоровна (1908—1959) — советская актриса.
 Савицкая, Лариса Владимировна (род. 1961) — советская женщина, выжившая после авиакатастрофы и падения с высоты 5200 метров.
 Савицкая, Маргарита Георгиевна (1868—1911) — русская актриса МХТ.
 Савицкая, Ольга (1932—2015) — польская артистка балета.
 
 Савицкая, Эжен (род. 1955) — бельгийский писатель.